У́лица Фёдорова — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Улица Фёдорова — улица в Москве.
 Улица Фёдорова — улица в Боровске (Калужская область).
 Улица Фёдорова — улица в Зиме (Иркутская область).
 Улица Фёдорова — улица в Подольске Московской области.
 Улица Фёдорова — улица в Прокопьевске (Кемеровская область).
 Улица Фёдорова — улица в Строителе (Яковлевский район Белгородской области).
 Улица Фёдорова — улица в Челябинске.

Белоруссия 
 Улица Фёдорова — улица в Могилёве.

Украина 
 Улица Фёдорова — улица в Ирпене Киевской области.
 Улица Фёдорова — улица в Мариуполе.
 Улица Фёдорова — улица в Мукачево (Закарпатская область).
 Улица Фёдорова — улица в Хмельницком.

Казахстан 
 Улица Фёдорова — улица в Алма-Ате.

Узбекистан 
 Улица Фёдорова — улица в Ташкенте.

Киргизия 
 Улица Фёдорова — улица в Бишкеке.
 Улица Фёдорова — улица в городе Кара-Балта (Жайылский район Чуйской области).

См. также 
 Улица Ивана Фёдорова
 Улица Оружейника Фёдорова
 Улица Николая Фёдорова в Тюмени (названа именем Николая Григорьевича Фёдорова)
 Улицы Янки Мавра (названа именем Янки Мавра (Ивана Михайловича Фёдорова)) в Белоруссии:
  в Минске
 Улица Янки Мавра в Борисове
 Улица Янки Мавра в Пинске
 Улицы Святослава Фёдорова:
 Улица Святослава Фёдорова в Калуге
 Улица Святослава Фёдорова в Пыть-Яхе (Ханты-Мансийский автономный округ — Югра)
 Улицы Академика Фёдорова:
 Улица Академика Святослава Фёдорова в Чебоксарах (названа именем Святослава Николаевича Фёдорова)
 Улица Академика Ф. И. Фёдорова (улица Академика Фёдорова) в Минске (названа именем Фёдора Ивановича Фёдорова)
 Улица Академика Фёдорова в Бендерах
 Улица Академика Фёдорова в Краснодаре
 Улица Академика Фёдорова в посёлке Саракташ Саракташского района Оренбургской области
 Улица Академика Фёдорова в посёлке Тикси Республики Саха (Якутия)